Skǫll – personaggio mitologico
Skoll – corpo celeste